Me Against the World () — третий студийный альбом Тупака Шакура, изданный 14-го марта 1995 года, и являющийся одним из наиболее успешных альбомов артиста. Сразу после выхода альбом возглавил чарты Billboard 200 и Billboard Hip-Hop Albums, вследствие чего достиг тройного платинового статуса RIAA. По общему признанию критиков, альбом считается «Magnum Opus’ом» в карьере музыканта, и одним из наиболее влиятельных хип-хоп альбомов всех времён.

Диск был записан за неделю до обвинения в сексуальном насилии, в котором помимо Тупака обвинялись ещё два человека. Возможно, из-за нависшего тюремного срока материал альбома во многом изменился по сравнению с предыдущими альбомами. Me Against the World стал первым альбомом, артист которого был заключён под тюремный срок, в то время как диск вышел в продажу, возглавив при этом главные музыкальные чарты Billboard 200 и Billboard Hip-Hop Albums. К тому же, альбом достиг статуса тройной платины и был номинирован в 1996-м году на Soul Train Music Awards, где получил главную награду за «Лучший рэп-альбом». Первый сингл «Dear Mama» попал в топ главного чарта Billboard Hot 100, и возглавил чарты Hot Rap Sigles и Hot Dance Singles Sales, оказавшись самым успешным синглом музыканта на тот момент.

Награды и номинации 
На 38-ой церемонии «Грэмми» в 1996 году, альбом Me Against the World был номинирован на Best Rap Album, а сингл «Dear Mama» был номинирован Best Rap Solo Performance. В 2008 году, National Association of Recording Merchandisers включила альбом в Зал славы рок-н-ролла, поставив альбом на 170 строчку из 200.

Список композиций

Чарты

Альбом

Синглы

Семплы 

 «If I Die 2Nite»
 «Tonight» — Kleeer
 «Tonight’s the Night» — Betty Wright
 «Deep Cover» — Dr. Dre
 «Me Against the World»
 «Inside My Love» — Минни Рипертон
 «Walk On By» — Айзек Хейз
 «So Many Tears»
 «That Girl» — Стиви Уандер
 «Can U Get Away»
 «Happy Feelin’s» — Maze
 «Young Niggaz»
 «She’s Strange» — Cameo
 «Sing a Simple Song» — Sly & the Family Stone

 «Heavy in the Game»
 «Just Be Good to Me» — The SOS Band
 «Lord Knows»
 «All I Ask» — The Blackbyrds
 «Dear Mama»
 «In My Wildest Dreams» — Joe Sample
 «Sadie» — The Spinners
 «Temptations»
 «Computer Love» — Zapp
 «Sing a Simple Song» — Sly & the Family Stone
 «Watch Yo’ Nuggets» — Redman
 «Old School»
 «Dedication» — Brand Nubian
 «We Share» — Soul Searchers

Примечания 

Альбомы Atlantic Records
Альбомы Interscope Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы Тупака Шакура
Хип-хоп-альбомы
Альбомы, сертифицированные как мультиплатиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний